Джоан Хорі — американський ботанік. 
 8500 Хорі — астероїд.
 Хорі Такафумі (яп. 堀 孝史, нар. 10 вересня 1967, Префектура Канаґава) — японський футболіст.